Ali Jászín Jász (, 1993. augusztus 9. –) iraki labdarúgó, a Kerbela FC kapusa.

További információk 
Transfermarkt profil

1993-ban született személyek
Iraki labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek